Wicehrabiowie Younger of Leckie 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1923–1929: George Younger, 1. wicehrabia Younger of Leckie
 1929–1946: James Younger, 2. wicehrabia Younger of Leckie
 1946–1997: Edward George Younger, 3. wicehrabia Younger of Leckie
 1997–2003: George Kenneth Hotson Younger, 4. wicehrabia Younger of Leckie
 od 2003: James Edward George Younger, 5. wicehrabia Younger of Leckie

Najstarszy syn 5. wicehrabiego Younger of Leckie: Alexander William George Younger

Younger of Leckie, Wicehrabia